Seppä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1946), compétitrice finlandaise en course d'orientation

Voir aussi
Seppa, ville indienne de l'État de l'Arunachal Pradesh

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois